Itaporanguensi – abitanti di Itaporanga (Paraíba)
Itaporanguensi – abitanti di Itaporanga (San Paolo)
Itaporanguensi – abitanti di Itaporanga d'Ajuda